Mária Amália keresztnevű személyek
 Habsburg Mária Amália főhercegnő (1701–1756), osztrák főhercegnő, német-római császárné, I. József német-római császár leánya, VII. Károly német-római császár felesége.
 Mária Amália szász hercegnő (Maria Amalia Wettyn) (1724–1760), spanyol királyné, III. Ágost lengyel király (II. Figyes Ágost szász választófejedelem) leánya, III. Károly spanyol király felesége.
 Habsburg–Lotaringiai Mária Amália főhercegnő (1746-1804), osztrák főhercegnő, parmai hercegné, Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc császár leánya, I. Ferdinánd parmai herceg felesége.
 Mária Amália Anna szász királyi hercegnő (1757–1831), Frigyes Keresztély szász választófejedelem leánya, Antal szász király húga, II. Károly Ágost pfalz–zweibrückeni herceg (1746–1795) felesége.
 Lujza Mária Amália nápoly–szicíliai királyi hercegnő (1773–1802), I. Ferdinánd nápoly–szicíliai király leánya, IV. (Habsburg) Ferdinánd toszkánai nagyherceg felesége.
 Mária Amália spanyol infánsnő (María Amalia de Borbón, 1779–1798), IV. Károly spanyol király leánya, Antonio Pascual de Borbón spanyol infáns (1755–1817) felesége.
 Mária Amália Terézia nápoly–szicíliai királyi hercegnő (1782–1866), I. Ferdinánd nápoly–szicíliai király és Mária Karolina Lujza osztrák főhercegnő leánya, I. Lajos Fülöp francia király felesége.
 Mária Amália nápoly–szicíliai királyi hercegnő (1818–1857), I. Ferenc nápoly–szicíliai király leánya, Sebestyén spanyol és portugál infáns (1811–1872) felesége.
 Mária Amália portugál infánsnő (1831–1853), I. Péter brazil császár és Amélie Auguste de Beauharnais leánya.
 Mária Amália orléans-i hercegnő (1865–1951), portugál királyné, Louis Philippe Albert d’Orléans-nak, Párizs grófjának, francia trónkövetelőnek leánya, II. Mánuel portugál király felesége.